

Cinema 
 The World - Shijie (Shijie) – film del 2004 diretto da Jia Zhangke

Geografia 
 The World – arcipelago artificiale a 4 km dalla costa di Dubai (Emirati Arabi Uniti)

Musica 
 World music – musica che presenta una contaminazione fra elementi di musica pop e musica etnica
 World – singolo dei Bee Gees del 1967, dall'album Horizontal
 The World – album dei Pendragon del 1991
 World (The Price of Love) – singolo dei New Order del 1993, dall'album Republic
 World – album dei D:Ream del 1995
 World – singolo di Zucchero Fornaciari e Anggun del 2003
 World – singolo di Five for Fighting del 2006, dall'album Two Lights
 The World – singolo di Brad Paisley del 2006, dall'album Time Well Wasted
 The World – album di BENNIE K del 2007
 World – singolo di Lindita del 2017

Altri progetti